Андре́й Кня́зев: Князев, Андрей Александрович (род. 1986) — российский боксёр.
 Князев, Андрей Андреевич (1932—2003) — советский фотограф.
 Князев, Андрей Владимирович (род. 1959) — советский математик.
 Князев, Андрей Николаевич (род. 1974) — российский футболист.
 Князев, Андрей Сергеевич (прозвище «Князь», род. 1973) — российский рок-музыкант.